Viscera — альбом норвежской певицы Енню Вал, впервые выпущенный под её собственным именем. Ранее она выпустила два альбома как rockettothesky. Uncut — ежемесячный британский журнал — поместил его на 42-е место в списке «Топ-50 лучших альбомов 2011 года.» «In Review Online» поместил его под номером 8 в списке «Топ-15 альбомов 2011 года.»

Список композиций 
 Engines in the City — 3:38
 Blood Flight — 6:45
 Portrait of the Young Girl as an Artist — 6:40
 How Gentle — 7:25
 A Silver Fox — 1:43
 Golden Locks — 6:18
 This Is a Thirst — 8:02
 Milk of Marrow — 7:54
 Black Morning/Viscera — 6:00

Ссылки 

Альбомы 2011 года
Альбомы Енню Вал